El nombre Terence puede hacer referencia a:
 Terence Fisher, un director de cine británico; 
Terence Tao, un matemático australiano y medallista Fields; 
Terence Todman diplomático estadounidense; 
 Terence Hanbury White, un escritor británico; 
 Terence Hill, un actor italiano; 
 Terence Trent D'Arby, un músico estadounidense;

Véase también 
 Terencio (desambiguación)